20-й выпуск Тиррено — Адриатико — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Италии между побережьями Тирренского и Адриатического морей. Гонка проводилась с 7 по 13 марта 1985 года. Победу одержал нидерландский велогонщик Йоп Зутемелк.

Маршрут 
Гонка состояла из 7 этапов (включая пролог), общей протяженностью 1019,1 километра.

Итоговое положение

Ссылки 
Официальный сайт
Тиррено — Адриатико 1985 на FirstCycling

1985 год в велоспорте
Спорт в Италии в 1985 году
Март 1985 года